Kayser é um bairro localizado na cidade de Caxias do Sul.

Bairros de Caxias do Sul